Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Or“ beginnt.

Or 



 Or, Cio D’ (* 1958), deutsche DJ
 Or, Jordan (* 1992), kanadischer Volleyballspieler